USS Nicholson — кораблі ВМС США, названі на честь родини морських офіцерів США Ніколсонів.

 USS Nicholson (TB-29) — міноносець типу «Блейклі». На службі протягом 1904-1909 років. Потоплений як мішень.
 USS Nicholson (DD-52) — ескадрений міноносець типу «О'Браєн». На службі протягом 1915-1936 років, після чого зданий на злам.
 USS Nicholson (DD-442)  — ескадрений міноносець типу «Глівз». На службі у складі ВМС США протягом 1941–1951 років. У 1951 році переданий ВМС Італії, де отримав назву «Aviere (D 554)». Потоплений як мішень 1975 році.
 USS Nicholson (DD-982)  — ескадрений міноносець типу «Спрюенс».  На службі протягом 1979-2002 років. У 2004 році потоплений як мішень.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни